Формація — тип, структура чого-небудь, що відповідають певному рівню, певній стадії розвитку.

В геології 
  Формація — природна сукупність гірських порід з подібними умовами утворення.
  Формація — літостратиграфічний підрозділ.